Lenkeit ist der Familienname von:
 Antje Lenkeit (* 1953), deutsche Theaterregisseurin  
 Kevin Lenkeit (* 1986), deutscher Politiker (SPD), MdBB